Agência Nacional de Aviação Civil – organismo regulador da aviação civil no Brasil.
 Autoridade Nacional de Aviação Civil – organismo regulador da aviação civil em Portugal.

Desambiguações de siglas